Bearcat (dt. ‚Marderbär‘) steht für:

 der Binturong (Arctictis binturong), auch Marderbär genannt, eine Raubtierart aus der Familie der Schleichkatzen
 ein US-amerikanisches Jagdflugzeug der Grumman Corporation aus den 1940er Jahren, siehe Grumman F8F
 einen US-amerikanischen Sportwagen der 1910er bis 1920er Jahre, siehe Stutz Motor Car Company of America
 ein US-amerikanisches Luxus-Cabriolet, produziert von 1979 bis 1985, siehe Stutz Motor Car of America
 ein US-amerikanisches Kleinautomobil aus den 1950er Jahren, siehe American Buckboard
 ein US-amerikanisches, gepanzertes Sonderfahrzeug für den Einsatz bei der Polizei, siehe Lenco BearCat

Siehe auch:
 Ohne Furcht und Sattel, im Original Bearcats!, US-amerikanische Abenteuerserie im Western-Stil